Antonio Arias Alvarenga (1972) – arbitro di calcio paraguaiano
Antonio Arias Fernandez (1614-1684) – pittore spagnolo
Antonio Arias Mujica (1944) – ex calciatore cileno